Cserei Mihály (1603–1660) író, történetíró
 Cserei Mihály (1667–1756) író, történetíró